Ву́лиця Огіє́нка — назва вулиць у різних населених пунктах України.

Вулиця Івана Огієнка 
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Бердичів.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Вінниця.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Володимир.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Житомир
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Здолбунів.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Золочів Львівської області.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Київ.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Коростень.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Коростишів.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Луцьк.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Малин.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Новий Буг
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Рівне.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Сарни.
 Вулиця Івана Огієнка — вулиця в місті Чортків.

Вулиця Огієнка 
 Вулиця Огієнка — вулиця в смт Брусилів Житомирської області (на батьківщині Івана Огієнка)
 Вулиця Огієнка — вулиця в місті Звягель.
 Вулиця Огієнка — вулиця в місті Кам'янець-Подільський.
 Вулиця Огієнка — вулиця в місті Ковель.
 Вулиця Огієнка — вулиця в місті Львів.
 Вулиця Огієнка — вулиця в місті Острог.
 Вулиця Огієнка — вулиця в смт Рудне.
 Вулиця Огієнка — вулиця в смт Сарата.
 Вулиця Огієнка — вулиця в місті Хмельницький.

Провулок Івана Огієнка 
 Провулок Івана Огієнка — провулок в місті Здолбунів.
 Провулок Івана Огієнка — провулок в місті Малин.

Провулок Огієнка 
 Провулок Огієнка — провулок в місті Хмельницький.

Див. також 
 Площа Огієнка — площа в смт Брусилів.

Вулиці, названі на честь людей